El Torneig de Luxemburg 2012, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'octubre de 2012 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista estatunidenca Venus Williams va guanyar el 44è títol de la seva carrera, però dos anys i mig després del darrer que havia aconseguit el 2009. La romanesa Monica Niculescu va disputar les finals individuals i dobles però en ambdues fou derrotada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    

2012
WTA Tour 2012